Джон де Грей (; около 1271—1311) — английский аристократ, барон Грей из Ротерфилда с 1297 года.

Биография 
Джон де Грей был единственным сыном Роберта де Грея из Ротерфилда и его жены Авизы де Санлис. Греи были старинным родом, возводившим свою генеалогию к Аншетилю де Грею, участнику нормандского завоевания Англии. В довольно близком родстве с Джоном находились бароны Греи из Хитона, Ратина, Уилтона и Коднора.

Джон де Грей в 1297 году был вызван в королевский совет как лорд, поэтому в некоторых источниках он считается первым бароном Греем из Ротерфилда. Грей был женат на Маргарет де Одингселл, дочери Уильяма де Одингселла из Макстока, по матери происходившей от графов Солсбери и короля Генриха II. В этом браке родились сын Джон (1300—1359) и дочь Мод, жена Джона де Ботетура, 2-го барона Ботетура.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

01
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Греи